John Larroquette (1947-) est un comédien américain.
Mariana Larroquette (1992-) est une footballeuse argentine.

Voir aussi
Laroquette